Slovo zadek se používá ve více významech:

 záď (např. dopravních prostředků)
 zadnice = hýždě

příjmení
 Hilde Zadek (1917–2019) – rakousko-německá operní, operetní a koncertní sopranistka

v množném čísle
 Zadky – vesnice, spadající pod obec Neplachovice v okrese Opava

Externí odkazy